Милан Гаїч, Милан Гаїч: Милан Гаїч (футболіст, 1986) — сербський футболіст 1986 року народження.
 Зоран Гаїч (футболіст) (серб. Зоран Гајић/Zoran Gajić, нар. 18 травня 1990, Белград) — сербський футболіст, захисник вірменського клубу «Пюнік».
 Милан Гаїч (футболіст, 1986), Милан Гаїч (серб. Milan Gajić, нар. 17 листопада 1986, Крушевац) — сербський футболіст, півзахисник клубу «Вадуц».
 Алекса Гаїч (серб. кир. Алекса Гајић; 20 травня 1974, Белград) — сербський художник коміксів і режисер.
 Милан Гаїч (футболіст, 1996), Милан Гаїч (серб. Milan Gajić / Милан Гајић, нар. 28 січня 1996, Вуковар) — сербський футболіст хорватського походження, захисник та півзахисник.